En medicina, las siglas DBP pueden referirse a:

 Gen DBP que codifica una proteína que se une a una porción del gen que codifica a la insulina.
 Dibutilftalato, un plastificante.
 Displasia broncopulmonar, una enfermedad crónica en niños que afecta a los pulmones.
 En el idioma alemán, las siglas DBP representan a la empresa Deutsche Bundespost desaparecida en 1989.